Pching-nan je čínské místopisné jméno pro:

 Pching-nan (Fu-ťien) – okres v provincii Fu-ťien;
 Pching-nan (Kuang-si) – okres v autonomní oblasti Kuang-si.